Tonka  – azienda statunitense produttrice di giocattoli
Tonka  – comune del Mali
Tonka  – film del 1997 di Jean-Hugues Anglade